Teton River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Teton River (Henrys Fork), in Idaho
 Teton River (Marias River), in Montana